Алмашу-Мік () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пестішу-Мік.
 Алмашу-Мік () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Балк.
 Алмашу-Мік () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Сирбі.